Начинкин — фамилия; имеет женскую форму Начинкина.
 Начинкин, Василий Никифорович (1896—1958) — советский актёр.
 Начинкин, Николай Александрович (1907—1986) — политработник Вооружённых Сил СССР, генерал-полковник.
 Начинкин, Николай Иванович (1924—2009) — работник автошколы, почётный гражданин Кинешмы.